Arrondissement d'Eeklo est un ancien arrondissement français du département des Escaut.
Arrondissement administratif d'Eeklo est un arrondissement administratif de Belgique (Région flamande, province de Flandre-Orientale).